Зутер () — немецкая фамилия, распространённая в Швейцарии. Известные носители:

 Зутер, Генрих (1848—1922) — швейцарский историк науки.
 Зутер, Герман (1870—1926) — швейцарский композитор, дирижёр и педагог.
 Зутер, Иоганн Рудольф (1766—1827) — швейцарский ботаник.
 Зутер, Коринн (род. 1994) — швейцарская горнолыжница
 Зутер, Фабьенн (род. 1985) — швейцарская горнолыжница

См. также 
 Зуттер
 Суттер